СКД — аббревиатура. Возможные значения:
 Система контроля и управления доступом (СКД)
 СКД — ранее существовавший футбольный клуб из Самары.
 СКД («Смоленск-Кристалл. Диффузион») — футбольный клуб из Смоленска. См. также Кристалл (футбольный клуб, Смоленск).

Зерноуборочные комбайны производства Красноярского завода комбайнов:
 СКД-6 «Сибиряк»
 СКД-5 «Сибиряк»

Свёклоуборочные комбайны:
 СКД-2
 СКД-3